Павел Владимирович Гушинец (род. 22 апреля 1980, Новополоцк) — белорусский детский и взрослый писатель.

Биография 
Гушинец родился в 1980 г. в Новополоцке. Проживает в г. Минск. В 1999 году окончил Полоцкое медицинское училище, в 2007 г. Белорусский государственный медицинский университет. В 2008—2010 г. — врач-бактериолог 23 СЭЦ ВС РБ, старший лейтенант м/с.

С 2010 года сотрудник и руководитель в различных фармацевтических компаниях.

Начал писать в 1993 году. Первые произведения были созданы в жанре научной фанастики и фэнтези.

Первая публикация в 1993 году в новополоцкой газете «Химик» фантастический рассказ «Анекдот». После этого печатался в 2003—2006 годах в студенческой газете «Вестник БГМУ». В 2020 г. детские рассказы печатались в журнале «Саша и Маша».

В 1997—1999 годах работал санитаром в приёмном отделении Полоцкой районной (Красной) больнице, расположенной в зданиях Полоцкого кадетского корпуса, рядом с Софийским собором. В этот период начал собирать и записывать рассказы медицинской серии о врачах и пациентах, которые в будущем превратятся в сборники «Годы в белом халате», «Палата номер пять», «Шесть часов утра», «Седьмой пациент». Во время учёбы на медико-профилактическом факультете БГМУ работал официантом в ночном ресторане, разнорабочим на стройке, санитаром в различных больницах Минска. Случаи из практики в этот период также вошли в сборники рассказов. В 2008—2010 годах заключил контракт с МО РБ, возглавил микробиологическую лабораторию на базе медицинской роты 72-го ОУЦ ВС РБ (Печи). Рассказы за этот период вошли в серию «военно-медицинских сборников».

В 2018—2020 годах собирал истории «детей оккупации», детей и подростков, проживавших в 1940-х годах на оккупированных территориях. Их рассказы вошли в сборники «Война девочки Саши» и «Война за нашими окнами». Стартом серии послужили истории Александры Францевой, юного узника концлагеря.

Псевдоним в сети: DoktorLobanov

Семья 
 Жена — Линейцева Юлия Владимировна (1986 г.р.) — постоянный редактор и первый критик автора
 Дочь — Гушинец Софья Павловна (2010 г.р.) — героиня многочисленных рассказов «детской» серии

Библиография 
 2017 г. — «Годы в белом халате» (сборник рассказов) (издательство «Книгазбор», РБ) ISBN 9789855812815
 2018 г. — «Мысли из-под фуражки» (сборник рассказов) (издательство «Книгазбор», РБ) ISBN 978-985-581-280-8.
 2018 г. — «Девочка и крокодил» (сборник рассказов для детей) (издательство «Звезда» РБ) ISBN 978-985-575-162-6
 2019 г. — «Сообразим на троих» (сборник рассказов) (издательство «Книгазбор» РБ) ISBN 978-5-04-272500-5
 2019 г. — «Война девочки Саши» (сборник рассказов) (издательство «Де Либри» Россия) ISBN 978-985-581-381-2
 2019 г. — «Папа, расскажи про меня историю» (сборник детских рассказов) (издательство «Звезда» РБ) ISBN 978-985-575-196-1
 2020 г. — «Пора в отпуск» (сборник рассказов) (издательство «Четыре четверти») ISBN 978-985-581-353-9
 2020 г. — «Война за нашими окнами» (сборник рассказов) (издательство «Четыре четверти» РБ) ISBN 978-985-581-415-4
 2020 г. — "Приключения «Буки Злюки» (повесть) (издательство «Звезда») ISBN 978-985-575-264-7
 2021 г. — «Палата № 5» (сборник рассказов) (издательство «Четыре четверти» РБ) ISBN 978-985-581-457-4
 2022 г. — «Обрывки» (сборник рассказов) (издательство «Четыре четверти» РБ) ISBN 978-985-581-498-7
 2022 г. — «Ещё немного из обрывков» (сборник рассказов) (издательство «Четыре четверти» РБ) ISBN 978-985-581-529-8
 2022 г. — «Сонино детство» (сборник рассказов) (издательство «Звезда» РБ) ISBN 978-985-575-358-3
 2022 г. — «Сказки для Веснушки. Придворный маг» (повесть) (издательство «Звезда» РБ) ISBN 978-985-575-369-9
 2022 г. — «Сказки для Веснушки. Поиски чёрного кота в тёмной комнате» (повесть) (издательство «Звезда» РБ) ISBN 978-985-575-419-1
 2022 г. — «Сказки для Веснушки. Дайга» (повесть) (издательство «Звезда» РБ) ISBN 978-985-575-425-2
 2022 г. — «Шесть часов утра» (сборник рассказов) (издательство «Крафтовая литература» РФ) ISBN 978-5-604-86515-6

Фильмография 
В 2021 году по рассказу "Первый враг", вошедшего в сборник «Обрывки» выпускниками СПбГИКиТ снят короткометражный фильм "Солдатики"

Награды 
2021 г. — книга «Приключения Буки Злюки» номинирована на Национальную литературную премию РБ в разделе "Лучшее произведение для детей и юношества"
2022 г. — рассказ "Илиада на коленке" объявлен лауреатом 2-й премии международного литературного конкурса "Русский Гофман" в разделе "Сказочная проза"

Примечания

Литература 
 Интервью
 Интервью для TUT.BY 
 Карпенко А. Правила воспитания маленьких барышень от писателя Павла Гушинца // Звязда, 15.08.2019
 Ковальская О. Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами // Брестский вестник, 12.10.2018
 Овсепьян И. Литературный баттл «Писатели — детям!» прошел сегодня в пресс-центре Дома прессы // Беларусь сегодня, 1.06.2020

Ссылки 
 Страница на портале Pikabu
 
 Презентация книги
 Творческая встреча в Бресте
 Фото со съёмок фильма "Солдатики" https://vk.com/public139245478?w=wall-139245478_11531